Miejscowości w USA:
 Kingsley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Kingsley – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Kingsley – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse
Gminy w USA:
 Kingsley (ang. Kingsley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
 Kingsley (ang. Kingsley Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Forest
W Wielkiej Brytanii:
 Kingsley – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Kingsley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Kingsley – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)